Назарьевы — древний русский дворянский род, из рязанских бояр.

Фамилия Назарьевых, как показано в родословных, начинается от Назария Юрьевича по прозванию Шлыков, который был боярином при великом князе Иоанне Феодоровиче Рязанском.

Род внесён Губернским дворянским депутатским собранием в VI часть дворянской родословной книги Симбирской губернии Российской империи.

Существует ещё шесть родов Назарьевых более позднего происхождения.

Однородцы Назарьевых: Булгаковы, Измайловы.

Описание герба 
В серебряном поле щита крестообразно две стрелы, летящие вверх сквозь лавровый венок.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите серебряный, подложенный зелёным. Герб Назарьевых был записан в Часть III Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, страница 18.

Родословная роспись  
 Шай, муж честен и храбр (в крещении Иоанн), от племени ханского выехал со многими людьми к великому князю Олегу Ивановичу Рязанскому.
 Иван Иванович Шаин, черниговский воевода, переселившийся в конце XIV века из Чернигова в Рязань.
 Константин Иванович.
 Юрий Константинович.
 Назарий Юрьевич, рязанский боярин во второй половине XV века. Родоначальник Назарьевых.

Известные представители 

 Назарьев Иван - выборный земский судья, воевода в Волоке-Пинежском (1606).
Назарьев Сергей Иванович - каширский городовой дворянин (1629).
 Назарьевы: Борис Суворов,  Борис Патрикеевич,  Максим и Астафий Федоровичи - московские дворяне (1677-1692).
Назарьев Михаил Фёдорович - воевода в Яблоневе (1687).
 Назарьевы: Илья Суволров, Илья Патрикеев, Гордей Афанасьевич - стряпчие (1692).
 Назарьев Илья Патрикеевич - стольник (1682).
 Назарьев Валериан Никанорович (1829—1902) — общественный деятель, публицист.

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Дворянские роды, на гербах которых изображён лавровый венок